Mirko Vučinić –  calciatore montenegrino e precedentemente jugoslavo nonché serbo-montenegrino
 Nenad Vučinić – ex cestista e allenatore di pallacanestro jugoslavo naturalizzato neozelandese